Siège d'Ascalon (1099), mené par l'armée croisée commandée par Godefroy de Bouillon, pendant la première croisade. 
Siège d'Ascalon (1153), également appelé second siège d'Ascalon, prise par les Francs. 

Ascalon